Vix kan syfta på:

 Vix, Côte-d'Or – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike
 Vix, Vendée – en kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire i västra Frankrike
 Vix (grav) – ett förhistoriskt område vid Vix i Côte-d'Or
 Vix (släkte) – ett släkte  mossdjur
 VIX-index (även kallat skräckindex) – ett volatilitetsaktieindex baserat på indexoptionshandel på det amerikanska aktieindexet S&P 500, tänkt att prognosticera volatiliteten på de amerikanska börserna 30 dagar framåt

Källor